Do rywalizacji w drugiej rundzie Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010 przystąpiło 18 reprezentacji. Zostały one podzielone na sześć grup, w których znalazły się po 3 zespoły.

Do grupy M trafiły reprezentacje Argentyny, Francji oraz Japonii.

Mecze w grupie M rozegrane zostały pomiędzy 30 września a 2 października w Mediolanum Forum w Mediolanie.

Tabela

Mecze

Francja - Argentyna 
Czwartek, 30 września 2010
21:05 (UTC+2) - Mediolanum Forum, Mediolan - Widzów: 3 900
Czas trwania meczu: 105 minut

Japonia - Francja 
Piątek, 1 października 2010
17:05 (UTC+2) - Mediolanum Forum, Mediolan - Widzów: 1 000
Czas trwania meczu: 83 minuty

Argentyna - Japonia 
Sobota, 2 października 2010
21:05 (UTC+2) - Mediolanum Forum, Mediolan - Widzów: 5 300
Czas trwania meczu: 105 minut

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010